Fliether ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Fliether (* 1981), deutscher Schauspieler
 Herbert Fliether (1911–2009), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Paul Fliether (1897–1945), deutscher Architekt und Autor